Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van november 2010 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 november 2010.

Vrouwen 11